Соловецкий район — административно-территориальная единица (район) в Архангельской области Российской Федерации.

В границах района в рамках организации местного самоуправления фунционирует муниципальное образование Соловецкое сельское поселение в составе Приморского муниципального района Архангельской области Российской Федерации.

Административный центр района — посёлок Соловецкий.

География 
Соловецкий район относится к районам Крайнего Севера.

Расположен на Соловецких островах. На территории островов расположен Соловецкий монастырь.

История 

Соловецкий район был образован в составе Архангельской области Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта 1987 года на территории Соловецких островов. До этого он составлял Соловецкий островной совет Приморского района. В ходе муниципальной реформы в 2004 году Соловецкий район получил статус муниципального района.

1 января 2006 года на территории района было образовано муниципальное образование Соловецкое сельское поселение в рамках Приморского муниципального района.

Соловецкий район как административно-территориальная единица области сохраняет свой статус.

Население 

 Половой состав
Численность населения на 14 октября 2010 года — 861 человек, из них 428 мужчин и 433 женщины.

Населённые пункты 
В состав района входят 4 населённых пункта.

 Упразднённые населённые пункты
В мае 2014 года упразднены хутора Берёзовая Тоня, Горка, Новососновая и посёлки Исаково, Муксалма.

В декабре 2014 года упразднены хутора Гора Секирная и Троицкий.

Обзорная карта 
Легенда карты:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Товарищества Северного Мореходства

Районы Архангельской области
 
Упразднённые муниципальные районы Архангельской области
Муниципальные районы, упразднённые в 2005 году